Hrvatska:
 Zverinac (otok), otok
 Zverinac (Sali), naselje u općini Sali.

Vidi i:
 Zvjerinac